Het ATP-toernooi van Bologna 1998 (met de officiële naam Internazionali di Tennis CARISBO) werd voor de laatste keer gespeeld van 8 tot en met 14 juni 1998. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze veertiende en laatste editie was de Spanjaard Félix Mantilla.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna